Der Kammersänger steht für:

 Der Kammersänger (Wedekind), Drama von Frank Wedekind (1897)
 Der Kammersänger (1920), deutsches Stummfilmmelodram von Willy Zeyn senior 

Siehe auch:
 Kammersänger, Ehrentitel für Sänger